Depressione – in geografia, formazione geologica la cui altitudine è inferiore al livello del mare o rispetto alle zone circostanti
 Depressione – in fisica, una pressione relativa negativa (la pressione assoluta invece è sempre positiva o al limite uguale a zero)
 Depressione – in meteorologia, termine che indica il fenomeno più correttamente denominato ciclone extratropicale
 Depressione – in economia, fase discendente del ciclo economico, in generale una crisi economica più grave della recessione.
 Disturbo depressivo – in psichiatria e psicologia clinica, uno stato patologico di abbattimento psico-fisico

Altri progetti